Baumgartl steht für: 
 Baumgartl, eine Ortschaft im Kreis Timiș, Westrumänien (Banat) 

Baumgartl ist der Familienname folgender Personen: 
 Anton Baumgartl (1906–1992), Jurist im Dienste des NS-Regimes, SS-Sturmbannführer und SS-Richter
 Bernd Baumgartl (1964–2009), österreichischer Politik- und Sozialwissenschafter
 Doris Baumgartl (* 1962), deutsche Kommunalpolitikerin (CSU)
 Frank Baumgartl (1955–2010), deutscher Leichtathlet
 George Baumgartl (* 1964), deutscher Schauspieler
 Michaela Baumgartl, deutsche Handballspielerin
 Monika Baumgartl (* 1942), deutsche Fotografin und Performancekünstlerin
 Moritz Baumgartl (* 1934), deutscher Maler, Grafiker und Hochschullehrer
 Nomi Baumgartl (* 1950), deutsche Fotografin
 Timo Baumgartl (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Wolf-Dieter Baumgartl (1943–2021), deutscher Versicherungsmanager

Siehe auch:
 Baumgärtel 
 Baumgartner